Матмех — распространённое разговорное название математико-механических факультетов высших учебных заведений бывшего СССР. 

Наиболее известны следующие факультеты:
 Математико-механический факультет СПбГУ
 Математико-механический факультет УрГУ

См. также 
 Мехмат